Princezna Irena Řecká (* 11. května 1942, Kapské Město), celým jménem Irena Řecká a Dánská (řecky Πριγκίπισσα Ειρήνη της Ελλάδας και Δανίας) je dcerou řeckého krále Pavla I. Řeckého a jeho manželky Frederiky Hannoverské, mladší sestra bývalé španělské královny Sofie Řecké a sesazeného krále Konstantina II. Řeckého. Oficiálně je titulována Její královská Výsost princezna Irena z Řecka a Dánska.

Život 
Narodila se 11. května 1942 v Kapském Městě v Jihoafrické republice poté, co řecká královská rodina musela opustit Němci okupované Řecko během 2. světové války. Irena byla žačkou řecké klavíristky Giny Bachauerové a krátký čas i sama hrála profesionálně na benefičních koncertech v Evropě a USA. Roku 1962 byla družičkou na svatbě Juana Carlose I. a její sestry Sofie Řecké. Nikdy nezapomněla na místo svého narození a drží patronát nad African Cultural Organization. Hovoří 5 jazyky: řecky, anglicky, španělsky, francouzsky a německy.

Princezna Irena studovala filosofii, archeologii pod vedením Theophany Arvanitopoulouvé a také hudbu. Spolu se svou sestrou a Theophanou vydala knihu o archeologii pod názvem „OstrakaEkDekelias“ (Úlomky z Dekélie). Pod vedením profesora Dr. T. M. P. Mahadevana, ředitele Střediska moderní vědy ve filosofii na Univerzitě v Madrásu studovala náboženství.

Irena měla vztah s princem Michaelem Orleánským, hrabětem z Évreux, který ji opustil a oženil se s Béatrice Pasquierovou de Franclieu, a to roku 1967 v Casablance, bez souhlasu svého otce Jindřicha Orleánského, hraběte pařížského a uchazeče o francouzský trůn. Potom se nikdy nevdala a zůstala u svého bratra Konstantina.

Po sesazení bratra Konstantina z řeckého trůnu, odešla s matkou do Indie. Po matčině smrti žila v paláci Zarzuela v Madridu, královské rezidenci její sestry Sofie a švagra Juana Carlose.

Infantka Cristina, neteř Ireny, pojmenovala po princezně svoji dceru.

Zájmy 
Jako zakladatelka a ředitelka dobročinné organizace World in Harmony (Mundo en Armonía) založené roku 1986 se sídlem v Madridu, jejíž cílem je pomoc lidem v nouzi a týraným zvířatům, spolupracuje s několika dobročinnými organizacemi a kulturními ustanoveními:
 African Cultural Organization of South Africa (ACOSA), patronát
 Ashram International, patronát
 Banco Santander Central Hispano Foundation
 European String Professors Association (ESTA), čestná prezidentka
 Dr. T.M.P. Mahadevan Foundation (India), viceprezidentka
 Yehudi Menuhin Foundation, patronát španělské pobočky
 Sarvodaya International Trust (India), in memoriam Mahatma Gandhi, vicepředsedkyně
 The Peres Center for Peace Association v Španělsku, členka čestné rady, výboru

Tituly a vyznamenání 
Tituly
 11. května 1942 – dodnes Její královská Výsost princezna Irena z Řecka a Dánska

Národní vyznamenání
  Dáma velkokříže Řádu svaté Olgy a Sofie
  Dáma velkokříže Řádu Spasitele

Zahraniční vyznamenání
  Rytíř Řádu slona – 11. září 1964
  Rytíř velkokříže Řádu zásluh o Italskou republiku – 27. listopadu 1962
  Dáma velkokříže spravedlnosti Řádu konstantiniánských rytířů sv. Jiří – 1962
  Dáma velkokříže Řádu Chula Chom Klao – 14. února 1963

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Oficiální stránky řecké monarchie
  World in Harmony

Irena Řecká a Dánská
Irena Řecká a Dánská
Irena Řecká a Dánská
Nositelé Řádu svaté Olgy a Sofie
Rytíři Řádu konstantiniánských rytířů svatého Jiří
Rytíři velkokříže Řádu zásluh o Italskou republiku
Nositelé Řádu Chula Chom Klao
Nositelé velkokříže Řádu Spasitele
Narození v roce 1942
Narození 11. května
Narození v Kapském Městě
Žijící lidé
Ženy
Rytíři Řádu slona
Glücksburkové (Řecko)